Алессандро Стриджо:
 Стриджо, Алессандро (старший) — итальянский композитор позднего Возрождения
 Стриджо, Алессандро (младший) — итальянский либреттист, сын композитора Алессандро Стриджо
 См. также 
 Стриджо
 Алессандро